Приедор —  город в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская
 Приедор —  община в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Приедор —  регион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина